Il doppio femminile del Western & Southern Financial Group Masters & Women's Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Marija Kirilenko e Nadia Petrova erano le detentrici del titolo, ma quest'anno hanno giocato con partner differenti.

La Kirilenko ha fatto coppia con Elena Vesnina, ma ha perso nel 2º turno contro Nuria Llagostera Vives e María José Martínez Sánchez

La Petrova ha fatto coppia con Bethanie Mattek-Sands, ma ha perso nei quarti contro Cara Black e Liezel Huber.

Cara Black e Liezel Huber hanno battuto in finale 6–3, 0–6, 10–2  Nuria Llagostera Vives e María José Martínez Sánchez.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Cara Black /  Liezel Huber (campionesse)
 Daniela Hantuchová /  Ai Sugiyama (Quarti, ritirate)
 Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (Secondo turno)
 Flavia Pennetta /  Lisa Raymond (Secondo turno)
 Virginia Ruano Pascual /  Jie Zheng (Semifinali)
 Anna-Lena Grönefeld /  Patty Schnyder (Primo turno)
 Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (Finale)
 Bethanie Mattek-Sands /  Nadia Petrova (Quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Western & Southern Financial Group Masters & Women's Open 2009